Смурфики / смурфы (), штрумфы / штрумпфы () — существа, придуманные и нарисованные бельгийским художником Пьером Кюллифором (псевдоним Пейо). Впервые появились в журнале комиксов «Le Journal de Spirou» 23 октября 1958 года, в 1980-х начал выпускаться анимационный сериал «The Smurfs», именно тогда в англоязычном мире произошел их всплеск популярности. В 1990-е годы фирма «Nintendo» выпустила консольные игры на картриджах «Game Boy» и приставки «Super Nintendo» с ними. В России Смурфики стали известны, прежде всего, благодаря игрушкам из шоколадных яиц Киндер-сюрприз (под именем шлюмпф) в 90-е годы и показу мультсериала с переводом ВГТРК на телеканале «Бибигон» в ноябре-декабре 2010 года,.

Идея создания Смурфиков 
Пьер ехал в лес, в лесу его автомобиль сломался. Он ждал кого-нибудь, кто бы мог ему помочь. После получасового ожидания пошел на прогулку по лесу, где увидел большие грибы. Когда Пьер смотрел на них, у него появилась идея о гномах, живущих в грибах.
Потом Пьер перепутал коричневый с голубым и нарисовал голубого гнома.

Сюжет 
Смурфики живут в собственной деревне в лесу средневековой Европы, приблизительно на побережье западной Ирландии (ландштафт в сериале и комиксах наиболее похожий на тен на полуострове Айверах). Поскольку из 6 смурфов можно создать золото, то их пытаются поймать неприятели, особенно Гаргамель. Смурфики решают проблемы в своей деревне а также помогают другим, в том числе неприятелям.

Описание Смурфов 
Смурфики очень похожи друг на друга: голубой цвет кожи, рост около 20 — 30 см (в три яблока ростом), а срок жизни более сотни лет, например Папе Смурфу больше 546 лет. Смурфики носят одежду белого цвета, белые штаны и белую шапку, только Папа Смурф носит красную одежду. В комиксах, новом фильме и на разных изображениях Смурфы носят и другие типы одежды. В мультсериале Смурфики имеют внешние различия.

Одежда 
Обычная одежда Смурфика — это белые штаны и белая шапка или белая ночная рубашка. Но есть и несколько иначе одетых Смурфиков: Смурфетта носит белое платье и туфли, Папа Смурф типичную смурфную одежду, но в красном цвете и Смурфлята каждый сам для себя шили одежду, которую хотели, Дедушка Смурф носит жёлтую одежду, а Благоразумник — очки. В сериале Портной (Смурф, шьющий одежду) часто отказывается шить необычную (белые трусы и шляпа) одежду по разным желаниям Смурфиков, а если кто-нибудь хочет иную одежду, он должен сшить её сам. Но в комиксах Портной исполняет желания по разным типам, цветам и узорам на одежде.

Игры 
В честь Смурфиков были сделаны игры. Игры на iOS, сделанной Apple — App Store:Smurf Life, Smurfs`Village, а также клон Smurfs`Village — Smurfs' Village and The Magical Meadow, Smurfette`s Magic Match и The Smurfs`Grabber — все игры разработаны Capcom. В Российском App Store недоступна только одна игра от Capcom — The Smurfs`Grabber. Игры на iOS от других разработчиков, предоставляемой на App Store — Пекарня Смурфиков и Игры Смурфиков — эти игры были разработаны Budge Studios. Есть приложение на App Store:Hide & Seek: Where Is...? в качестве названия игры указывается:Благоразумник —  Знайка в старой озвучке ВГТРК, Силач —  Здоровяк в старой озвучке ВГТРК и Крошка Смурф, есть варианты под названием Малыш Смурф. Все варианты приемлемы для всех детей. Приложение разработано iStoryTime, у разработчика iStoryTime есть один клон. Есть приложение комиксов на iBooks и App Store —  разработчики приложения разные. Но они недоступны на Российском iBooks и App Store. И единственное приложение от Ubisoft в iOSе — Смурфики:Легендарный забег – Весёлое приключение. Есть игры и за пределами iOS —  Смурфики 2 (видеоигра), подробнее об разработчиках находится в статье. Есть игра — Смурфы (видеоигра), сделенная в 1994 году, подробнее об разработчиках находится в статье. Есть ещё игра —  The Smurfs Dance Party, что на русский язык переводится как Танцевальная вечеринка Смурфов. Разработчиком этой игры является Land Ho! и Ubisoft. Есть полно игр, список находится внизу:
 The Smurfs & Co.: Spellbound —  разработчик игры Ubisoft
 Smurf: Rescue In Gargamel's Castle —  разработчик игры Wickstead Design.
 Смурфы 3 — разработчик игры Velez & Dubail и Infogrames
 Смурфы (видеоигра 1999 года) — разработчик игры Doki Denki Studio и Infogrames.
 The Smurfs Travel the World — подробнее о разработчиках в статье.
 The Smurfs & Co. — разработчик игры Infogrames
 Смурфы (видеоигра 2015 года) — разработчик игры Magic Pockets и Ubisoft.
 Три, два, один, Смурф! — разработчик игры Artificial Mind & Movement и Infogrames
 The TeleTransport Smurf — разработчик игры Infogrames
 Revenge Of The Smurfs — разработчик игры Bit Managers и Infogrames
 Learn With The Smurfs — разработчик игры Infogrames
 Adventures Of The Smurfs — разработчик игры Infogrames
 Smurf Challenge — разработчик игры Youki и CollectorVision
 Castle Smurfenstein — разработчик игры Dead Smurf и Software
 The Smurfs Save The Day — разработчик игры Coleco
 Смурфы (видеоигра 2011 года) — разработчик игры Ubisoft
 Smurf Paint & Play Workshop — разработчик игры Coleco
 The Smurfs: Mission Vileaf — разработчик игры Microids В октябре 2021 года выходит игра под названием "Смурфики - Миссия «Злолист»". По сюжету, Гаргамель находит заклинание, которое способно создать растение зла: Злолист.

Аксессуары 
 Kid Vid Voice Module — акксессуар к игре The Smurfs Save The Day
 Drawsome Tablet — акксессуар к игре Drawsome Artist

Жизнь Смурфиков 
Каждый Смурфик имеет свой дом, похожий на гриб. В деревне Смурфиков каждый обычно делает только то, что ему хочется делать, но так как в деревне нет никаких проблем, Смурфики способны жить сами без чужой помощи. 

В деревне есть Смурфики, которые делают всю нужную работу. Например, Сластёна варит еду, Ловкач строит разные машины для облегчения работы и жизни других, строит дома; Фермер растит овощи и фрукты. В деревне также много неработающих Смурфиков: Красавчик занимается только собой, Благоразумник пишет книги, полные глупостей, Лентяй всё время спит. Но если нужно (например, после большой катастрофы), работающим должны помогать все Смурфики. Главный в деревне Папа Смурф, он даёт советы, помогает, разрешает конфликты между Смурфиками, он самый интеллигентный и мудрый. Когда Папы нет, в деревне огромный беспорядок. В деревне в течение года часто бывают разные мероприятия. 

Вблизи деревни Смурфиков протекает река, а на реке плотина, которую надо постоянно осматривать и ремонтировать, чтобы её не прорвало и вода не затопила деревню. Около деревни находятся леса и поля, на которых Фермер растит нужные растения. 

У Смурфиков много неприятелей. Их главный враг — колдун Гаргамель. 

Смурфики должны вести себя смурфно. Это значит, что они должны всем помогать, быть добросердечными, честными и никогда не быть злыми. В деревне все Смурфики равны, хотя некоторые более популярные, но быть злыми и делать друг другу неприятности им Папа Смурф не позволяет.

Персонажи 

Всего Смурфиков около 100. Большинство из них появляются только в одном или нескольких эпизодах. Тех, которые появляются в большом количестве эпизодов, приблизительно 20—30, поэтому кажется, что ровно столько Смурфиков и живёт в Смурфидоле.

Язык Смурфов 
Смурфики часто используют слово смурф и создают слова, содержащие -смурф.

Примеры 
 Я усмурфил → Я сделал (или усвоил/справился, укротил)
 Смурфбол → Футбол (а также другие виды спорта, оканчивающиеся на -бол)
 Смурфиника → Клубника/черника
 Я высмурфил → Я выбросил (или вызубрил/выдавил, справился)
 Смурфно → Хорошо (или замечательно/отлично, прекрасно. Например, смурфно придумано, смурфно подумать и др.)
 Это не смурфно! → Это не хорошо!
 Я не смурфил! → Я не кушал!

Упоминания в других художественных произведениях 

 Смурфиков (отсутствие гендерных привязок их образов) обсуждают подростки в фильме «Донни Дарко».
 В эпизоде «Танцы со Смурфами» сериала «South Park» упоминается заговор против Смурфиков, где они используются в качестве пародии на На'ви из фильма Д. Кэмерона «Аватар».
 Смурфики пародируются в нескольких эпизодах мультсериала «Робоцып».
 «Смурфики» — семейный комедийный фильм Раджа Госнелла.
 Смурфики появляются в пятом эпизоде первого сезона сериала «Мистер Саншайн»
 Смурфики упоминаются в одной из серий третьего сезона сериала «Кости» как объект симпатии главной героини в период её юности.
 Смурфики упоминались в фильме «Пиксели».
 В первом эпизоде сериала «Как я встретил вашу маму» главный герой (Тед Мосби) сравнивает синий французский горн с пенисом смурфика.
 В первом эпизоде сериала «Сверхъестественное» упоминалось, что Дину Винчестеру очень нравятся Смурфики.
 В одном эпизоде сериала Теория Большого взрыва Говард и Бернадетт были одеты в костюмы Смурфиков, конкретно Смурфетты и Папы Смурфа.

Смурфики и книга рекордов Гиннесса 
Стивен Паркс (из Великобритании) начал собирать Смурфиков еще в детстве и с тех пор не останавливался. На 28 января 2010 года его коллекция достигла 1061 штуки, включая фигурки рождественских и пасхальных смурфиков, а также смурфов в исторических костюмах.

На март 2011 года коллекция Андреаса Шюссера (Германия) насчитывала 3173 различных смурфиков. Собирать фигурки смурфов Андреас начал в 2000 году.

18 июля 2008 года на улицах ирландского города Кастлеблейни собралось 1253 человека в костюмах смурфиков — самый массовый флешмоб людей в образе смурфиков.

Всемирный день смурфов 
25 июня 2011 года состоялся Всемирный день смурфиков. Акция была приурочена ко дню рождения создателя сказочных героев, бельгийского художника Пейо (25 июня ему исполнилось бы 83 года), и выходу фильма «Смурфики» на большом экране 11 августа 2011 года.

В рамках «Всемирного дня смурфиков» всех почитателей работ Пейо приглашают на смурфо-мероприятия по всему миру, чтобы, среди прочего, установить новый мировой рекорд в «Книге рекордов Гиннесса»: самая многочисленная группа людей в костюмах смурфиков по всему миру за одни сутки. Мероприятие будет проходить одновременно в десятке стран.

Чтобы войти в «Книгу рекордов Гиннесса», необходимо собрать не менее 2 510 смурфиков в 12 городах по всему миру, а чтобы стать смурфиками, участникам мероприятия необходимо будет переодеться в полное смурф-облачение: белую смурфо-шапочку, белые брюки и ботинки, голубые футболки, а также с помощью грима стать синими.

Города-участники акции «Всемирного дня смурфиков»: Брюссель (Бельгия), Афины (Греция), Гаага (Голландия), Дублин (Ирландия) , Мехико (Мексика), Панама Сити (Панама), Варшава (Польша), Йоханнесбург (ЮАР).

Примечания

Ссылки 

 Смурфы. Smurfs
 Официальный сайт смурфов (англ.)
 Всемирный день смурфов

Персонажи комиксов
Комиксы Бельгии
Персонажи комиксов, появившиеся в 1958 году
Гномы
Вымышленные гуманоиды
Смурфики